O Campeonato Colombiano de Futebol de 1963 (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 16º edição do campeonato do futebol de Colômbia. Os clubes jogavam uma fase de turno e returno.O clube vencedor classificava-se para a Copa Libertadores da América de 1964.

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol
Desporto na Colômbia em 1963